Gastaldello – cognome italiano
 Béryl Gastaldello – nuotatrice francese
 Éric Gastadello – nuotatore francese
 Daniele Gastaldello – calciatore italiano